Рава:

 Рава (Rawa) — фамилия из списка дворянских родов Гродненской губернии.
 Рава — украинский любительский футбольный клуб.
 Рава-Русская — город районного значения в Жолковском районе Львовской области Украины.
 Рава-Мазовецкая — город в Польше.
 Рава — город в Ираке.
 Рава — деревня в уезде Ярвамаа, Эстония.
 Рава — деревня в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Стара-Рава — деревня в Польше.
 Рава, Пьетро — аргентинский и итальянский футболист.
 Рава (остров) — остров в Адриатическом море, принадлежит Хорватии

См. также 
 Равва (город)